АІК (, AIK () — абревіатура Allmänna Idrottsklubben, ) — шведський футбольний клуб зі Стокгольма, район Сульна.

Історія 

Клуб АІК заснований 15 лютого 1891 року, футбольна секція відкрита у 1896. Домашні матчі команда проводить на стадіоні «Френдз Арена», що розташований в Сульні — центральному окрузі Стокгольму.

АІК 12-ти разовий чемпіон Швеції і посідає третє місце у загальній таблиці Аллсвенскан. Клуб є рекордсменом за кількістю сезонів, проведених у вищому дивізіоні шведського чемпіонату. Крім того у ХХІ столітті АІК найбільше з усіх фінішував у призовій трійці (11 разів). З них шість сезонів поспіль (з 2013 по 2018 роки) клуб ставав призером.

Досягнення 
 Чемпіон Швеції (12): 1900, 1901, 1911, 1914, 1916, 1923, 1932, 1937, 1992, 1998, 2009, 2018.
 Володар Кубка Швеції (8): 1949, 1950, 1976, 1985, 1996, 1997, 1999, 2009.
 Володар Суперкубка Швеції (1): 2010.
 Володар Суперкубка Сінгапуру (1): 2010.

Сезони в чемпіонаті Швеції

Виступи в єврокубках 

Останнє оновлення: 9 червня 2019Джерело:

Ліга чемпіонів УЄФА 

20 матчів, 7 перемог, 3 нічиї, 10 поразок, різниця м'ячів 18-29.

Кубок володарів кубків УЄФА 

16 матчів, 4 перемоги, 7 нічиїх, 5 поразок, різниця м'ячів 29-19.

Кубок ярмарків 

8 матчів, 4 перемоги, 2 нічиї, 2 поразки, різниця м'ячів 15-15.

Кубок УЄФА 

32 матчі, 11 перемоги, 9 нічиїх, 12 поразок, різниця м'ячів 38-29.

Ліга Європи УЄФА: 
 
44 матчі, 16 перемог, 10 нічиїх, 18 поразок, різниця м'ячів 48-47.

Ліга конференцій УЄФА:

6 матчів, 1 перемога, 2 нічиї, 3 поразки, різниця м'ячів 6-9.

 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 — 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 фіналу.
 1Q, 2Q, 3Q, 4Q — кваліфікаційні раунди.
 1R, 2R — основні раунди.
 PO — раунд плей-оф.
 Gr — груповий етап.

Разом: 126 матчів, 43 перемоги, 33 нічиї, 50 поразок, різниця м'ячів 154—148.

Поточний склад 
Станом на 1 лютого 2021 року

Відомі гравці 
  Курт Хамрін
  Улоф Мельберг
  Ерік Едман
  Тедді Лучич
  Юган М'єльбю
  Нільс-Ерік Юганссон
  Вадим Євтушенко

Див. також 
АІК (хокейний клуб)

Посилання 
 Офіційний сайт клубу  

Футбольні клуби Швеції
Футбольні клуби, засновані 1891
Спортивні клуби Стокгольма